Джордж Чейни (; 1672, Метлик, Абердиншир, Шотландия — 1743, Бат (Англия), Великобритания) — шотландский и британский медик, один из пионеров психологии, диетологии, вегетарианства, консультант по психиатрии, философ, , . Доктор медицины.

Биография 
Родился в богатой семье.
Изучал медицину в Эдинбурге. Много лет практиковал и успешно работал врачом на английском морском курорте Бат. В 1701 году в Университете Абердина защитил степень доктора медицины, затем переехал в Лондон и в 1702 году стал членом Лондонского королевского общества.

Друг Исаака Ньютона. В столице опубликовал свои математические идеи, чем разозлил Ньютона и оттолкнул от себя его коллег.

В большим трудом пытался создать базу своих пациентов. В конечном итоге вернулся в Шотландию.

В 1718 году поселился в г. Бат (Англия), центре тогдашней общественной жизни в Англии. Занялся разработкой идей морального (нравственного) лечения. Пионер современных концепций неврастении и ипохондрии. Стал применять свои выводы о здоровье на себе. Описывал личные наблюдения и соображения для публики. Разработал инструкции и рекомендации по уходу за здоровьем, которые предусматривали, среди прочего, отказ от перегрузок повседневной жизни, избытка удовольствий, беспокойства городской среды.

В своей популярной книге «Английская болезнь» он писал:

«Приехав в Лондон, я внезапно переменил всю мою манеру жизни… Моё здоровье через несколько лет подверглось величайшему страданию, обусловленному столь внезапными и грубыми переменами. Я стал чрезмерно грузен, одышлив, впал в сонливость и вялость… В то время ноги мои целиком покрылись цинготными язвами. Сочившийся из них гной непрерывно разъедал кожу, и передние части обеих ног были одно сплошное воспаление».

Описывал, как наслаждаясь жизнью лондонского высшего света, он стал страдать от ожирения и в какой-то момент достиг веса в 32 стоуна, но кризис здоровья заставил его переключиться на умеренность и воздержание. Он решительно удалил мясо из своего рациона, весьма существенно похудел и начал проповедовать отказ от мяса своим многочисленным богатым и влиятельным пациентам.

Чейни также выпустил об этом целый ряд назидательных книг. В своих «Эссе о здоровье и долгожительстве» он отмечает, что его диета «создана для тех, кто в состоянии и хочет воздержаться от всего вредного, отказаться от соблазнов, следовать правилам, соблюдение коих способствует приемлемому уровню здоровья, легкости и свободе духа». Автор был убеждён, что его диета способствует потере веса, и в том, что она способна отменно лечить от недугов. В «Английской болезни» он наделяет свою «овощную и молочную диету» впечатляющими целительными возможностями.

«Есть случаи, при которых овощная и молочная диета решительно необходима, — например, острая и хроническая подагра, ревматические, раковые, проказные и золотушные расстройства, острые нервные колики, эпилепсии, сильные истерические припадки, меланхолии, чахотки и прочие расстройства, упомянутые в предисловии, а также последние стадии всех хронических душевных расстройств. Мне редко доводилось видеть, чтобы при подобных расстройствах такая диета не показала в конце концов хороший результат».

Чейни верил, что главная её сила — в лечении психической болезни и что ожирение происходит от меланхолии, вызванной роскошью и избыточностью современного городского образа жизни. В своих более поздних работах «Естественный метод лечения болезней тела» и «Расстройства ума, зависящие от тела» он пишет, что его диета — «верное и настоящее противоядие и профилактическое средство от головокружения, сбоев и беспорядков в рассудке и действиях, потери мыслительных способностей, памяти и чувств».

Кроме этого, в 1705 г. опубликовал «Философские принципы естественной религии, содержащие элементы естественной философии и доказательства, вытекающие из них».

Избранные публикации 
 Philosophical Principles of Natural Religion, containing the Elements of Natural Philosophy, and the Proofs for Natural Religion, arising from them. 1705
 An Essay of Health and Long Life. London 1724 books.google.de
 The English Malady. London 1733
 An Essay on Regimen. London 1740
 The Natural Method of Curing the Diseases of the human Body, and the Disorders of the Mind attending on the Body. London 1742

Примечания

Литература 
 Энтони Уорнер. Разъяренный повар. Как псевдонаука не дает нам нормально поесть. Изд. Питер. 2018. ISBN 978-5-00116-125-7

Ссылки 
 Significant Scots. George Cheyne
 Биография

Философы Шотландии
Философы Великобритании
Доктора медицины
Активисты вегетарианского движения
Медики Шотландии
Медики Великобритании
Психологи Шотландии
Психологи Великобритании
Диетологи
Члены Лондонского королевского общества